Nogometni klub "Posavac" (NK "Posavac"; "Posavac" Ruščica; Posavac) je nogometni klub iz Ruščice, Općina Klakar, Brodsko-posavska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. "Posavac" se natjecao u "2. ŽNL Brodsko-posavskoj - Centar",  ligi šestog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.

O klubu  
NK "Posavac" je osnovan 1948. godine. U redovita ligaška natjecanja se uključuje 1959. godine u okviru Nogometnog podsaveza Slavonski Brod. Klu je u poćetku igrao "grupnu ligu", a 1970. se plasira u "Podsaveznu ligu" (kasnije Područna liga Slavonski Brod", odnosno Liga Nogometnog područja Slavonski Brod"). 1980.-ih klub se natječe u "2. općinskoj ligi Slavonski Brod" i "1. općinskoj ligi Slavonski Brod"". U sezoni 1990./91. "Posavac" je bio član "Međuopćinske lige - Jug".  
Zbog Domovinskog rata ligaška natjecanja na području Slavonskog Broda su nanovo krenula u proljeće 1993. godine. Od sezone 1994./95. "Posavac" redovito igra u "1. ŽNL Brodsko-posavskoj" i "2. ŽNL Brodsko-posavskoj - Centar".  
Od 1991. godine NK "Posavac" organizira Memorijalni turnir “Zvonko Mikolčević”, na kojem često nastupaju i prvoligaški i drugoligaški klubovi iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Stadion 
Igralište, odnosno stadion NK "Posavac" pod nazivom "Strovići" je izgrađen 1978. godine. 1990. godine je postavljen novi travnjak i nova ograda. 2009. godine objekt je dobio tribine, a 2011. godine rasvjetu. Od travnja 2016. godine stadion se naziva ŠRC „Antun Iličić“ – Braco, po bivšem dugogodišnjem igraču i predsjedniku kluba.

Uspjesi

nakon 1991.  
 Međuopćinska liga - Jug (Grupa Brod) 
 doprvak: 1993. 

 2. ŽNL Brodsko-posavska - Centar 
 prvak: 1998./99., 2011./12.  
 doprvak: 2010./11.

do 1991. 
 1 općinska liga Slavonski Brod 
 doprvak: 1981./82. (Zapad), 1987./88. 

 2. općinska liga Slavonski Brod 
 prvak: 1986./87. (Zapad) 
 doprvak: 1983./84. (Zapad) 

 Grupno prvenstvo Podsaveza Slavonski Brpd 
 prvak: 1960./61. (II. griupa), 1961./62., 1969./70. (Garčin)  
 doprvak: 1967./68. (Zapad) 

 Kup Nogometnog podsaveza Slavonski Brod
 pobjednik: 1971.

Pregled po sezonama

Poznati igrači

Unutarnje poveznice  
 Memorijalni spomen turnir Zvonko Mikolčević 
 Ruščica

Vanjske poveznice 
 nkposavacruscica.wordpress.com, službene stranice 
 NK "Posavac" Ruščica, facebook stranica 
 blog.dnevnik.hr/posavacru, NK "POSAVAC RUŠČICA" blog 
 transfermarkt.com, NK Posavac Ruscica

Izvori 
 
 nkposavacruscica.wordpress.com, wayback arhiva 
 nkposavacruscica.wordpress.com, Posavac kroz povijest, pristupljeno 15. kolovoza 2020.  
 nkposavacruscica.wordpress.com, Seniori 1950-1970, pristupljeno 15. kolovoza 2020. 
 nkposavacruscica.wordpress.com, Seniori 1970-1990, pristupljeno 15. kolovoza 2020. 
 nkposavacruscica.wordpress.com, Seniori 1990-2000, pristupljeno 15. kolovoza 2020. 
 nkposavacruscica.wordpress.com, Seniori 2000 do danas, pristupljeno 15. kolovoza 2020. 
 nkposavacruscica.wordpress.com, Stadion, pristupljeno 15. kolovoza 2020. 
 nkposavacruscica.wordpress.com, Brošura 25 godina turnira, pristupljeno 15. kolovoza 2020. 
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Brodsko-posavska županija, nogometni savez 
 fininfo.hr, NK "POSAVAC" Ruščica 
 Željko Čeglaj: Čudnovate zgode stoljetne "Bubamare" : stoljeće nogometa Brodsko-posavske županije : 1909. – 2009., Slavonski Brod, 2009.,  
  

Nogometni klubovi u Brodsko-posavskoj županiji